Fokken ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Fokken (ursprünglich Berthold Müller; 1901–2006), deutscher evangelischer Kirchenjurist   
 Hinrich Fokken-Esens (eigentlich Hinrich Fokken; 1889–1976), deutscher Maler
 Johann Fokken (Jan Fokken; 1881–1962), Bremer Maler

Siehe auch:
 Focken